Barres steht für:
 Barres (Castropol), Ortsteil von Castropol in der autonomen Region Asturien im Norden Spaniens
 Barres (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Aisne

Barres ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf des Barres (1814–1873), preußischer Generalmajor
 Ben Barres (1954–2017), US-amerikanischer Mikrobiologe
 Jean II. des Barres († 1324), Marschall von Frankreich, Herr von Chaumont (Yonne)
 John Oliver Barres (* 1960), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Rockville Centre
 Julius von Vallet des Barres (1820–1897), preußischer General der Infanterie

Siehe auch:
 Bares
 Des Barres
 Cap des Barres
 Barre
 Barrès